Анна Лещинська (*д/н — 1639) — кальвіністська діячка Речі Посполитої.

Життєпис 
Походила з українського шляхетського роду Горностаїв. Донька Самійла Горностая, підкоморія київського, й Теофілії Горайської. Про дату народження нічого не відомо, але на час загибелі батька у 1618 році була дитиною. Опинилася під опікою матері. Десь після 1624 року вийшла заміж за сина белзького воєводи Лещинського.

Перебралася до Влодава, де сприяла поширенню кальвінізму. В цьому Анну підтримав брат чоловіка — Андрій Лещинський. У 1630 року тут утворилася значна кальвіністська громада. Одночасно там перебували й Чеські брати на чолі з відомим проповідником Андрієм Венгерським. Обидві громади проводили спільні синоди, на одному з яких, 1634 р., було прийнято спільний статут, яким визначались єдині культово-обрядові форми.

У 1637 році після смерті брата Михайла розділили родинні маєтності з сестрою Єлизаветою, отримавши Горностайпіль, Старий і Новий Ліщин, Луку, Тулини, палаци у Житомирі та Овручі. Раптово померла у 1639 році у Влодаві.

Родина 
Чоловік — Рафал, син Рафала Лещинського, белзького воєводи

Діти:
 Теофілія — друга дружина Рафала Бучацького-Творовського
 Збіґнев

Родовід

Джерела 
 Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego. — Warszawa, 1883. — T. III. — S. 129
 Kulikowski E. Opis powiatu Kijowskiego / Wyd. M. Dubiecki.- Kijów-Warszawa, 1913. — S. 129
 Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972. — T. XVII/1. — Zeszyt 72. — S. 135—153.
 Центральний державний історий архів України, м. Київ. — Ф. 11. — Оп. 1. — Спр. 9. — Арк. 648 зв.-649 зв.